Ожидание — предположение относительно будущего события.
 
 
 «L’attente» («Ожидание») — стихотворение Лермонтова на французском языке (1841).
 «Ожидание» («Erwartung») — стихотворение Шиллера.

См. также 
 Ожидание вызова
 Ожидание «Голиафа»
 Ожидание математическое
 Ожидание полковника Шалыгина